Себастопол има више значења:
 Себастопол (Калифорнија)
 Себастопол (Мисисипи)